Mordechai "Max" Schornstein (6. februar 1869 i i Tackau, Bøhmen – 1949) var en dansk overrabbiner.

Schornstein blev student i Breslau 1889, blev Dr. phil. 1893; Præst i Wagstadt 
1895-1900. Derefter i Bøhmen frem til 1905, ved Mosaisk Trossamfunds synagoge i København fra 1906, overrabbiner 1910-1919.   

Schornstein har udgivet Ed. Dillmanns reine Darstellung der Leibnizischen Monadenlehre, kritisch beleuchtet, (1893) og Ledetråd ved Undervisningen i den jødiske Religion (1909). 

Hans datter Meta Schornstein (1901-1982) blev gift med Marcus Melchior.

Kilder 

 

Overrabbinere i Danmark
Danskere i 1800-tallet
Danskere i 1900-tallet
Faglitterære forfattere fra Tyskland
Faglitterære forfattere fra Danmark
Jøder fra Tyskland